Anyuan eller Anyuen kan syfta på två orter i Jiangxi-provinsen i södra Kina:

Anyuan, Ganzhou, ett härad beläget i de lantliga delarna av Ganzhou;
Anyuan, Pingxiang, ett stadsdistrikt i Pingxiang som är känt för sin roll i kommunistpartiets historia.

WP:Projekt Kina